Москвитин, Иван: Иван Фёдоров (Москвитин, Иван) (ок. 1520—1583) — первый известный русский книгопечатник.
 Москвитин, Иван Юрьевич (ок. 1603—1671) — землепроходец, первым из европейцев достиг Охотского моря.